Kondibito peut désigner :
 Kondibito, une localité située dans le département de Barsalogho au Burkina Faso
 Kondibito-Peulh, une localité située dans le département de Barsalogho au Burkina Faso
 Kondibito, une localité située dans le département de Kongoussi au Burkina Faso